Gneo Cornelio Dolabella – politico e militare, console nel 159 a.C.
 Gneo Cornelio Dolabella – politico e militare, console nell'81 a.C.
 Gneo Cornelio Dolabella – nobile, pronipote dell'imperatore Galba.